Боньє́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 155 км на північ від Парижа, 75 км на південний захід від Лілля, 38 км на захід від Арраса.

Історія 

1 січня 2019 року до Боньєр приєднали колишній муніципалітет Кантеле.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 254 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 675,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Боньєр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Боньєр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Па-де-Кале

Примітки 

Муніципалітети департаменту Па-де-Кале